Lekkoatletyka na Letniej Uniwersjadzie 2009 – zawody lekkoatletyczne podczas letniej uniwersjady w Belgradzie odbyły się od 7 do 12 lipca 2009 roku. Kobiety i mężczyźni rywalizowali w 23 konkurencjach. Areną zmagań sportowców był stadion Crvenej zvezdy.

Klasyfikacja medalowa

Medale

Mężczyźni

Kobiety

Rekordy podczas Uniwersjady 
Podczas lekkoatletycznych zmagań XXV Uniwersjady ustanowiono 13 krajowych rekordów w kategorii seniorów.

 Sunette Viljoen  rzut oszczepem - 65,43, Viljoen ustanowiła tym wynikiem także rekord Afryki
 Amr Ibrahim Mostafa Seoud  bieg na 100 m - 10,30
 Ramil Quliyev  bieg na 200 m - 20,04
 Amr Ibrahim Mostafa Seoud  bieg na 200 m - 20,52
 Ronald Bennett  bieg na 100 m przez płotki - 13,80
 Apostolos Parelis  rzut dyskiem - 61,07
 Wang Yao-huei  rzut dyskiem - 56,97
 Jekaterina Patjuk  bieg na 3000 m z przeszkodami - 10:03,95
 Sonata Tamošaitytė  bieg na 100 m przez płotki - 13,10
 Jelena Jotanović  bieg na 100 m przez płotki - 13,19
 Sara Petersen  bieg na 400 m przez płotki - 56,40
 Nicole Büchler  skok o tyczce - 4,50
 Liz Gleadle  rzut oszczepem - 58,21

Ustanowiono również 4 rekordy uniwersjady.
 Siergiej Bakulin  chód na 20 km - 1:20:52
 Sara Moreira  bieg na 3000 m z przeszkodami - 9:32,62
 Betty Heidler  rzut młotem - 75,83
 Olga Michajłowa  chód na 20 km - 1:30:43

Przypisy

Bibliografia 
 

!